Il doppio  del Copa Petrobras Montevideo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Franco Ferreiro e Flávio Saretta erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Pablo Brzezicki e David Marrero hanno battuto in finale Martín Cuevas e Pablo Cuevas 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Eduardo Schwank (primo turno)
 Ricardo Hocevar /  João Souza (primo turno)

 Diego Álvarez /  Diego Junqueira (quarti di finale) 
 Ramón Delgado /  Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Montevideo 2009